Etzendorf ist der Name folgender Orte:

 Etzendorf (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Etzendorf (Gemeinde Wies), Katastralgemeinde von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark